Assouan kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Assuan (guvernement), 
 Assuan, guvernementshuvudort, 

Robotskapade Egyptenförgreningar